Patten bzw. Van Patten ist der Familienname folgender Personen:

 Brian Patten (* 1946), britischer Dichter und Dramatiker
 Cassie Patten (* 1987), britische Schwimmerin und Schwimmtrainerin
 Chris Patten (* 1944), britischer Politiker (Konservative Partei), letzter britischer Gouverneur von Hongkong
 Christopher Patten (* 1988), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Dick Van Patten (1928–2015), US-amerikanischer Schauspieler
 Edward J. Patten (1905–1994), US-amerikanischer Politiker
 Harold Patten (1907–1969), US-amerikanischer Politiker
 Henry Patten (* 1996), britischer Tennisspieler
 Herb Patten (* 1943), australischer Gumleaf-Musiker
 Jack Patten (John Thomas Patten; 1904–1957), australischer Aktivist der Aborigines
 Jane Boit Patten (1869–1964), US-amerikanischer Biologin und Botanikerin

 Joyce Van Patten (* 1934), US-amerikanische Schauspielerin
 Luana Patten (1938–1996), US-amerikanische Schauspielerin
 Marguerite Patten († 2015), britische Kochbuchautorin
 Mary Patten (* 1951), US-amerikanische Künstlerin
 Mary Ann Brown Patten (1837–1861), US-amerikanische Navigatorin und Kommandeurin eines Schiffes
 Pramila Patten (* 1958), mauritische Juristin und UN-Funktionärin
 Samuel Patten (* 1963), australischer Ruderer
 Thomas G. Patten (1861–1939), US-amerikanischer Politiker
 Tim Van Patten (* 1959), US-amerikanischer Regisseur
 Vincent Van Patten (* 1957), US-amerikanischer Schauspieler und ehemaliger Tennisspieler

Patten ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Patten (Georgia)
 Patten (Maine)
 Patten (North Carolina)
 Patten Junction (Maine)
 Patten Mills (Ohio)

Patten ist der Name folgender weiterer geographischer Orte:
 Patten Passage, eine Meerenge in den Marlborough Sounds, im Norden der Südinsel von Neuseeland

Sonstiges:
 Patten (Band), britische Band der elektronischen Musik

Siehe auch:
 Patte (Mehrzahl Patten)
 Patton